Танагра (, Tanagra) може да се отнася за:
 Танагра, древен град в Беотия, Гърция
 Танагра (дъщеря на Еол)
 Танагра (или тангара) - вид птица от род Тангари (синоним Танагри)

Вижте също 
 Битка при Танагра